1917 kan syfta på:

 1917 – ett år i den gregorianska kalendern
 1917 (film) – en amerikansk-brittisk krigsfilm från 2019 i regi av Sam Mendes